Dolf Joekes (1884-1962), Engelandvaarder, een Nederlands politicus
 Willem Joekes (1916), zoon van Dolf, werkzaam op het Ministerie van Economische Zaken
 Theo Joekes (1923-1999), zoon van Dolf, een Nederlands journalist, schrijver en politicus